Menghin ist der Familienname folgender Personen:

 Osmund Menghin (1920–1989), österreichischer Archäologe
 Oswald Menghin (1888–1973), österreichischer Prähistoriker und Bildungspolitiker
 Wilfried Menghin (1942–2013), deutscher Archäologe

Siehe auch:
 Mengin